Collegio elettorale di Nardò – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Nardò – collegio elettorale del Senato della Repubblica